Ворму:

 Ворму — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Нор, округ Дюнкерк, кантон Ворму.
 Ворму — кантон во Франции, находится в регионе Нор — Па-де-Кале, департамент Нор.